Confusion (englisch „Verwirrung“) steht für:

 eine der Jahreszeiten im Diskordianischen Kalender
 Confusion – Sommer der Ausgeflippten (Dazed and Confused), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1993
 The Confusion, Roman von Neal Stephenson aus dem Jahr 2005, siehe Barock-Zyklus #Confusion

Musik:
 Confusion (Album), Studioalbum von Fela Kuti aus dem Jahr 1975
 Confusion (Electric-Light-Orchestra-Lied), Song von Electric Light Orchestra aus dem Jahr 1979
 Confusion (New-Order-Lied), Song von New Order aus dem Jahr 1983
 Confusion (The-Zutons-Lied), Song von The Zutons aus dem Jahr 2004

Orte:
 Confusion Bay, eine Bucht in Neufundland und Labrador, Kanada
 Confusion Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Confusion Lake, ein See Idaho, Vereinigte Staaten
 Confusion Range, ein Gebirgszug in Utah, Vereinigte Staaten
 Cape Confusion, Kap an der Ostküste des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:

 Confusion Matrix – eine Matrix bei der Beurteilung eines Klassifikators
 Confusions – ein Theaterstück von Alan Ayckbourn aus dem Jahr 1974
 Konfusion (Begriffsklärung)